Альфонс Луис Николас Борелли (;  — ) — французский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, который работал в Марсельской обсерватории, Франция. В период с 1868 по 1894 год им было обнаружено в общей сложности 18 астероидов, а также одна короткопериодическая комета 19P/Борелли.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (1539) Боррелли.

См. также 
 Джордж Мэри Сирл
 Фернан Курти
 Поль и Проспер Анри

Примечания

Ссылки 
 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XIX века
Астрономы XX века
Астрономы Франции
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет
Лауреаты премии Жюля Жансена